Ел Чалеко има више значења:

 Ел Чалеко (Кампече), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Чалеко, Мигел Идалго (Бенито Хуарез), насеље у савезној држави Сонора у Мексику